Dušan Đokić – calciatore serbo
 Jelena Đokić – allenatrice di tennis, ex tennista, scrittrice e commentatrice televisiva serba naturalizzata australiana
 Jovan Đokić – calciatore serbo
 Momčilo Đokić – calciatore jugoslavo
 Rade Đokić – calciatore bosniaco
 Ratko Đokić – criminale montenegrino
 Vladimir Đokić – allenatore di pallacanestro ed ex cestista serbo
 Željko Đokić – calciatore bosniaco